Apologetiek
 Apologie van Socrates
 Apologie van Willem van Oranje
 Apologeten